

Geografia 

 Linschoten – wieś w Holandii, w prowincji Utrecht,
 Linschoten – rzeka w Holandii, przepływająca przez prowincję Utrecht.

Osoby o nazwisku Linschoten 
Niektóre osoby noszące nazwisko Linschoten:

 Adriaen Cornelisz van Linschoten – holenderski malarz,
 Jan Huygen van Linschoten – holenderski żeglarz i odkrywca,
 Robin Linschoten – polityk, członek VVD.

Zobacz też 

 (10651) van Linschoten – planetoida,
 Lange Linschoten – rzeka w Holandii.

Strony ujednoznaczniające